Аббревиатура WDM может означать:
 Wavelength Division Multiplexing (Спектральное уплотнение каналов)
 Windows Driver Model (модель драйверов Windows)
 WINGs Display Manager (:en:WINGs Display Manager)
 WDM-фильтр — устройство, предназначенное для разделения нескольких лучей с разной длиной волны.